Il doppio del Thalgo Australian Women's Hardcourts 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Julie Halard-Decugis e Anna Kurnikova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Giulia Casoni e Janette Husárová hanno battuto in finale 7–6 (11–9), 7–5 Katie Schlukebir e Meghann Shaughnessy.

Teste di serie
 Cătălina Cristea /  Irina Seljutina (quarti di finale)
 Åsa Svensson /  Silvia Farina Elia (quarti di finale)
 Katie Schlukebir /  Meghann Shaughnessy (finale)
 Patty Schnyder /  Magüi Serna (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Thalgo Australian Women's Hardcourts 2001